Rollot ist der Name

 einer französischen Gemeinde im Département Somme, siehe Rollot (Somme)
 einer Käsesorte aus der Picardie, siehe Rollot (Käse)